Junges Deutschland (Unga Tyskland) kan avse:

 Junges Deutschland (författare) – en gruppering bland Vormärzdiktarna
 Junges Deutschland (hemlig förening) – en politisk motståndsrörelse bildad 1834
 Junges Deutschland (generation) – en social generation